Алекса́ндр Миха́йлович Плэмэдя́лэ (; , Боюканы, Кишинёвский уезд, Бессарабская губерния — 15 апреля 1940, Кишинёв) — бессарабский скульптор и педагог.

Биография 
Александр Пламадяла родился 21 октября (9 октября по старому стилю) 1888 года в предместье Кишинёва Боюканы (в настоящее время сектор Кишинёва). Его отцом был священник местной Архангело-Михайловской церкви Михаил Иванович Плэмэдялэ, мать звали Екатерина Георгиевна.

Учился в Кишинёвской школе рисования, затем — в Высшей школе рисования, скульптуры и архитектуры в Москве в мастерской скульптора Волнухина.

В 1911 году содействовал созданию «Общества любителей изобразительного искусства Бессарабии». В качестве руководителя этого общества организовал 11 художественных выставок.

В 1916—1918 годах работал на монетном дворе в Петрограде. С 1919 года руководил Кишинёвской школой пластических искусств, организованной в 1916 году Шнеером Коганом.

В 1934 году сделал фрески Кафедрального собора в Бендерах. По инициативе Плэмэдялэ в 1939 году был создан кишинёвский музей изобразительных искусств.

Александр Пламадяла умер 15 апреля 1940 года. Похоронен на Центральном (Армянском) кладбище в Кишинёве.

Жена — балерина Ольга Пламадяла, автор книги воспоминаний «Александр Михайлович Пламадяла: жизнь и творчество».

Творчество 

В работах был сторонником традиционного реализма. Работал во многих скульптурных жанрах: портрет, монументальная скульптура, бюст, жанровые композиции, пластика.

Среди важнейших работ Александра Плэмэдялэ: «Женский портрет» (миниатюра в мраморе, 1916), «Скала» (гипс, 1928), «Автопортрет с женой» (1929), бюсты А. Матеевича (бронза, 1934), А. Донича и Б.-П. Хашдеу.

Известнейшее произведение Плэмэдялэ — памятник молдавскому господарю Стефану III Великому (бронза, 1927), постамент которого сделан по проекту архитектора Е. А. Бернардацци. Памятник установлен в Парке «Штефан чел Маре».

Выучил детей сирот искусству, после чего они начали начинали творить от его имени.

Память 

Именем скульптора назван Республиканский художественный колледж в Кишинёве (), бывшее Республиканское художественное училище им. Репина.

Литература 
 Александру Плэмэдялэ / С. Бобернагэ, О. Плэмэдялэ, 75 с ил. 21*21 см, Кишинёв: Лит. артистикэ, 1981.
 Пламадяла О. — А. М. Пламадяла. Жизнь и творчество (воспоминания) — Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1965 г.

Примечания 

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Молдавии
Скульпторы Румынии
Похороненные на Центральном (Армянском) кладбище